Kabinett Saydam steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Saydam I (1939)
 Kabinett Saydam II (1939 bis 1942)